Le Sonnet 12 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHen I doe count the clock that tels the time,
And ſee the braue day ſunck in hidious night,
When I behold the violet paſt prime,
And ſable curls or ſiluer'd ore with white :
When lofty trees I ſee barren of leaues,
Which erſt from heat did canopie the herd
And Sommers greene all girded vp in ſheaues
Borne on the beare with white and briſtly beard:
Then of thy beauty do I queſtion make
That thou among the waſtes of time muſt goe,
Since ſweets and beauties do them-ſelues forſake,
And die as faſt as they ſee others grow,
   And nothing gainſt Times ſieth can make defence
   Saue breed to braue him,when he takes thee hence.

Notes et références 

012